Ху́ниорс (, «младшие»), Ху́ниор (, «младший»)

В названии клубов
 «Архентинос Хуниорс» — клуб из Буэнос-Айреса.
 «Бока Хуниорс» — клуб из Буэнос-Айреса.
 «Рампла Хуниорс» — клуб из Монтевидео.
 «Атлетико Хуниор» (или просто «Хуниор») — клуб из Барранкильи.
 «Чакарита Хуниорс» — клуб из провинции Буэнос-Айрес.

Имя
 Родригес, Альберто Хуниор

См. также

Примечания